Athalia bzw. Athalie steht für:

Personen:
 Atalja, Königin von Israel
 Attala von Straßburg (auch Athalia; * um 690; † 741), Äbtissin des Klosters St. Stephan in Straßburg

Kunst: 
 Athalie, Tragödie von Jean Racine
 Athalia (Händel), Oratorium von Georg Friedrich Händel
 Athalia (Mendelssohn), Schauspielmusik von Felix Mendelssohn Bartholdy
 Athalia (Vogler), Oratorium von Georg Joseph Vogler

Natur: 
 Athalia (Gattung), Gattung in der Familie der Echten Blattwespen

geographische und astronomische Objekte:
 Athalia (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 (515) Athalia, ein nach der biblischen Atalja benannter Asteroid des Hauptgürtels